Стрелац може бити:

Изворно:
 Стрелац, припадник рода војске, са стрелом, као оружјем;

или:
 Стрелац (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Србија 
 , насеље у општини Шмарјешке Топлице, Словенија
 Стрелац (сазвежђе)
 Стрелац (астролошки знак), знак у хороскопу
 Стрелац (риба)
 Стрелци, мускетари у царској Русији у периоду од средине 16. до почетка 18. века.
 Стрелац (филм из 2021)

Види још 
 Стрелци (вишезначна одредница)